

Lista szefów rządu Tokelau (Ulu-o-Tokelau)

Zobacz też 
 administratorzy Tokelau

Linki zewnętrzne 
 Worldstatesmen.org

!